Леме́тр () — французская фамилия:

Известные носители 
 Леметр, Жорж (1894—1966) — бельгийский священник и астроном.
 Леметр, Кристоф (род. 1990) — французский легкоатлет-спринтер, 4-кратный чемпион Европы.
 Леметр, Пьер (род. 1951) — французский писатель и сценарист, лауреат Гонкуровской премии.
 Леметр, Франсуа Эли Жюль (1853—1914) — французский критик, член французской академии.
 Леметр, Фредерик (настоящее имя Антуан Луи Проспер Леметр, 1800—1876) — французский актёр.

Другое 
 Леметр — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 (1565) Леметр — астероид в Солнечной системе, назван в честь Жоржа Леметра.